Вида Левстик (Подлиповица, 28. јул 1914 — Љубљана, 1. јануар 2006) је била југословенска филмска и позоришна глумица.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1951. || Кекец || Мајка
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1961. || Породични дневник || /
|-
| 1962. || -{La guerra continua}- || Ида
|-
| 1966. || Амандус || Висока жена
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1979. || Драга моја Иза || Мајка Флек
|-
| 1979. || Убиј ме нежно || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1992. || Все је под контроло || /
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1914.
Умрли 2006.
Југословенски глумци
Словеначке глумице